Schretlen & Co, een bestaande Nederlandse private bank.
 D.A. Schretlen & Co, een voormalig metaalbedrijf in Leiden.
 Ignace Schretlen (geb. 1952), een Nederlandse schrijver, kunstenaar en huisarts.